Post kan henvise til flere artikler:

 Postforsendelse – Forsendelse sendt med postvæsen
 Postbud – en person der omdeler posten, omtales også som en "post"
 Post (stilling) – Et hverv / en stilling. Fx en post i et ministerium, bestyrelse eller Uriaspost
 Post (punkt) – et punkt, der skal findes frem til. Fx en post i baseball eller jagt
 Post (orienteringsløb) – et punkt, der skal findes frem til i Orienteringsløb
 Post (data) – en enhed for databehandling (eng.: record). Bruges bl.a. i regnskab.
 Post (tid) – et udtryk for at noget er bag ved, efter el. senere end noget andet (latin: efter)
 Post-sektionen – en sektion inden for underarten Rododendron
 Post (Vand) – Postevand, en Vandpost
 Steder
 Post, Texas
 Post, Oregon
 Post Lake, Wisconsin